Il Prime Cup Aberto de São Paulo è stato un torneo professionistico di tennis giocato su cemento. Faceva parte della categoria Challenger Tour. Si giocava annualmente al Parque Villa Lobos di San Paolo in Brasile, dal 2001.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Altri progetti

Collegamenti esterni